El término chontal (un etnónimo de origen náhuatl: chontalli, "extranjero"; se empleaba para referirse a los miembros de pueblos de habla distinta a la náhuatl) puede referirse a:

Pueblos indígenas actuales 
 a los chontales de Tabasco, un pueblo indígena del estado de Tabasco, en México; con un total de 43.850 habitantes nativos 
 a los chontales de Oaxaca, un pueblo indígena del estado de Oaxaca (México);
 a los chontales de Guillermo Prieto Coatzacoalcos, un pueblo que se ubica en la zona rural de Coatzacoalcos, al otro lado del río donde es el apellido CHONTAL originario de los Tuxtla y predomina en poder y distinción entre la población de Guillermo Prieto (santa Rosa), Coatzacoalcos; Veracruz.

Lenguas indígenas 
 al idioma chontal de Oaxaca, la lengua de la familia tequistlateca del pueblo indígena mexicano chontal de Oaxaca;
 al idioma chontal de Tabasco, la lengua mayense del pueblo indígena mexicano chontal de Tabasco, que pertenece a la familia de las lenguas mayenses;
 al idioma chontal de Guerrero, una lengua no clasificada de Guerrero;

Localidades 
 al Departamento de Chontales, en Nicaragua.